Матиас Расмуссен (; родился 25 ноября 1997 года в Люнгдале, Норвегия) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Бранн».

Клубная карьера 
Расмуссен начал профессиональную карьеру в клубе четвёртого дивизиона «Люнгдал» из своего родного города вместе со своим двоюродным братом Джулианом Райерсоном. Его отец Рогер Расмуссен играл за «Мандальскамератене». В 2013 году он дебютировал за основную команду в возрасте 15 лет. В 2014 году Матиас перешёл в «Старт». 2 ноября в матче против «Саннес Ульф» он дебютировал в Типпелиге в возрасте 16 лет. 10 апреля 2016 года в поединке против «Мольдё» Расмуссен забил свой первый гол за «Старт».

Летом 2016 года Матиас перешёл в датский «Норшелланн». 30 июля в матче против «Копенгагена» он дебютировал в датской Суперлиге. 28 мая 2017 года в поединке против «Брондбю» Расмуссен забил свой первый гол за «Норшелланн».

Примечания 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Старт» Кристиансанн
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Бранн»